Bad Boys pel·lícula estatunidenca de 1983, dirigida per Rick Rosenthal. Doblada al català, però no s'ha doblat el títol.
 Dos policies rebels (títol original en anglès: Bad Boys) pel·lícula estatunidenca de 1995. Dirigida per Michael Bay 
 Dos policies rebels 2 (títol original: Bad Boys 2), pel·lícula estatunidenca de 2003. Dirigida per Michael Bay